

Onomastica 
 Freda, diminutivo del nome Winifred

Persone
Elena Freda, matematica italiana
Francesco Freda, truccatore cinematografico italiano
Franco Freda, ex terrorista, editore e procuratore legale italiano
Riccardo Freda. regista e sceneggiatore italiano

Altro
1093 Freda, asteroide della fascia principale